Christian von Dänemark (* 10. April 1603 in Kopenhagen; † 2. Juni 1647 in Gorbitz bei Dresden) war als Sohn des Königs Christian IV. von Dänemark und dessen Frau Anna Katharina von Brandenburg Kronprinz von Dänemark und Norwegen, starb aber noch vor seinem Vater.

Leben 
Christian war der zweite Sohn seiner Eltern. Sein älterer Bruder war jedoch bereits vor seiner Geburt gestorben.   1608 wurde Christian vom Reichsrat zum Thronerben in Dänemark bestimmt. Er erhielt eine erstklassige Ausbildung und führte die Regentschaft, als sein Vater 1626 in Deutschland eine Armee führte. Er geriet in dieser Zeit wegen seiner Beziehung zur nicht standesgemäßen Adligen Anne Lykke und seines ausschweifenden Lebensstils in Streit mit seinem Vater und wurde bald faktisch von der Regierung ausgeschlossen. Im Jahr 1634 heiratete er Magdalena Sibylle, eine Tochter des Kurfürsten Johann Georg I. von Sachsen. Die Hochzeit wurde unter Teilnahme von Abgesandten aller europäischen Fürstenhäuser pompös gefeiert, um zu demonstrieren, dass Dänemark-Norwegen trotz seiner erfolglosen Teilnahme im Dreißigjährigen Krieg immer noch eine europäische Großmacht darstellte.

Er war ein großer Sammler von Antiquitäten und Kunstgegenständen. Seine Ehe blieb kinderlos. Infolge seines ungesunden Lebensstils erkrankte der Prinz und starb noch zu Lebzeiten seines Vaters während eines Besuchs in der Heimat seiner Frau. Er trat damit nie die Thronfolge an.

Vorfahren

Literatur 
 Mara R. Wade: Triumphus Nuptialis Danicus. German Court Culture and Denmark. The Great Wedding of 1634.  Harrassowitz, Wiesbaden 1996, ISBN 3-447-03899-3 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung 27).

Weblinks 

 
 Rosenborgslot.dk

Thronfolger
Prinz (Dänemark)
Prinz (Norwegen)
Familienmitglied des Hauses Oldenburg (Dänische Linie, Dänemark)
Träger des Elefanten-Ordens
Militärperson im Dreißigjährigen Krieg (Dänemark-Norwegen)
Christian IV. (Dänemark und Norwegen)
Däne
Geboren 1603
Gestorben 1647
Mann